Preisberg ist

der Name folgender Erhebungen:
 Preisberg (Reichsforst), 635 m, Berg im Fichtelgebirge, Nordbayern

ein Ortsname:
 Preisberg (Gemeinde Stainz), Ortsteil der Gemeinde Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark